Jorge Gurgel (teljes nevén Jorge Valente Gurgel) (Fortaleza, 1977. január 25. –) amerikai-brazil MMA-harcos. 2002 és 2014 között az Ultimate Fighting Championship és a Strikeforce keretein belül harcolt, 24 meccséből 14-et nyert meg.

Források 
 Adatlapja
 

1977-ben született személyek
Élő személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
Amerikai harcművészek
Brazil sportolók
Fortalezaiak
MMA-versenyzők